Lax peut désigner :

Pseudonyme 
 Lax, pseudonyme de Christian Lacroix (né en 1949), dessinateur de bande dessinée

Patronyme 

 Francis Lax (1930-2013), acteur français
 Gaspar Lax (1487-1560), mathématicien espagnol du 
 Peter Lax (né en 1926), mathématicien hongrois du , travaillant aux États-Unis, a obtenu le Prix Abel et le Prix Wolf de mathématiques
 Schéma de Lax-Friedrichs
 Robert Lax (1915-2000), poète américain.

Lax, ancienne commune de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Baraqueville.

Lax, commune du canton du Valais.

Code 
LAX est un code, qui signifie :
 Aéroport international de Los Angeles, aéroport de Los Angeles en Californie (États-Unis), selon le code AITA des aéroports.
 LAX, série télévisée sur le thème de l'aéroport international de Los Angeles, créée par Mark Gordon et Nick Thiel et diffusée entre le  et le  sur le réseau NBC.

Autres 
 L.A.X.,  album du rappeur The Game.
 LAX (Latin American Xchange) est une équipe de catch formée par Nelson Erazo et Shawn Hernandez.

Code